de afkorting van 'Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag'
 een merk van geëxpandeerde kleikorrels